Dowdy ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Dowdy (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Bill Dowdy (1932–2017), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 John Dowdy (1912–1995), US-amerikanischer Politiker
 Nancy M. Dowdy (* 1938), US-amerikanische Physikerin und Politikerin
 Wayne Dowdy (* 1943), US-amerikanischer Politiker